Клёмово — остановочный пункт на хордовой линии Узуново — Рыбное Московской железной дороги в городском округе Серебряные Пруды Московской области.

Расположен недалеко от одноимённой деревни городского округа.
 
На о.п. присутствует один путь перегона с низкой северной платформой. Ранее в районе о.п. проходили два пути — об этом свидетельствует заброшенная вторая низкая платформа. Через остановочный пункт в течение дня проходят три пары электропоездов маршрута до Узуново — Рязань I.

В 200-300 метрах на восток от платформы начинается Разъезд 12 км — первая двухпутная вставка на этой линии.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Фотографии платформы
 Расписание поездов, проходящих через платформу 

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Серебряные Пруды